Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Kremlin Cup 2012 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, die in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 13. bis 15. Oktober 2012 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 33 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski